Edward Farley ist der Name folgender Personen:
  
* Edward Farley (Sänger) (1846–1916), australischer Sänger (Bassbariton)
 Edward Farley (Musiker) (1904–1983), US-amerikanischer Komponist, Songwriter und Dirigent 
 Edward Farley (Theologe) (William Edward Farley; 1929–2014), US-amerikanischer Theologe 
 Edward Farley (Cricketspieler) (* 1987), US-amerikanischer Cricketspieler